Ribnik, città della Bosnia ed Erzegovina
 Ribnik, città della Croazia
 Ribnik, villaggio in Bulgaria